Název Rychnovský potok má více vodních toků:

 Rychnovský potok (přítok Kamenické vody) – pravostranný přítok Kamenické vody v okrese Chrudim
 Rychnovský potok (přítok Labe) – pravostranný přítok Labe v okrese Děčín
 Rychnovský potok (přítok Lobezského potoka) – levostranný přítok Lobezského potoka v okrese Sokolov
 Rychnovský potok (přítok Moravské Sázavy) – pravostranný přítok Moravské Sázavy v okrese Svitavy
 Rychnovský potok (přítok Sporného potoka) – levostranný přítok Sporného potoka v okrese Děčín